Schleierfall bzw. Schleierfälle heißen:

 Schleierfälle (Ammerschlucht), Wasserfall eines Zuflusses zur Ammer, Wildsteig, Bayern
 Schleierfall (Böckstein), Wasserfall vom Bockhartsee im Naßfelder Tal zwischen Böckstein und Sportgastein, Land Salzburg
 Schleierfall (Ehlesbach), Wasserfall des Ehlesbachs bei Bad Oberdorf bei Bad Hindelang, Bayern
 Schleierfall (Fallbach), Wasserfall des Fallbachs bei Gaming, Ybbstaler Alpen, Niederösterreich
 Schleierfall (Finsterbach), Wasserfall des Finsterbachs auf der Gerlitzen, Kärnten
 Schleierfall (Reichraming), Wasserfall des Hochschlachtbachs am Weißwasser im Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreich
 Schleierfall (Kitzbühel), Wasserfall an einem Köglerbach-Zubringer bei Kitzbühel, Tirol
 Schleierfall (Maltatal), Wasserfall am Mirzbach bei Koschach im Maltatal, Kärnten
 Schleierfall (Fuschertal), Wasserfall am Oberstattbach, direkt an der Glocknerstraße bei Ferleiten im Pinzgau, Land Salzburg
 Schleierfall (Ötscherbach), Wasserfall in den Ötschergräben, Ybbstaler Alpen, Niederösterreich
 Schleierfall (Rettenbach), Wasserfall und Klettergebiet am Rettenbach bei Spertental, Kaisergebirge, Tirol
 Schleierfall (Ramsau), Wasserfall und Naturdenkmal am Silberkarbach bei Ramsau am Dachstein, Steiermark
 Schleierfall (Hallstatt), Wasserfall des Spraterbachs im Echerntal bei Hallstatt am Dachstein, Oberösterreich
 Schleierfall (Kals am Großglockner), Wasserfall des Staniskabachs, Kals am Großglockner, Tirol
 Schleierfälle (Starzlachklamm), Wasserfall der Starzlach, Bad Hindelang, Bayern
 Schleierfall (Kuchl), Wasserfall des Steigbachs bei Kuchl am Roßfeld, Land Salzburg
 Schleierfall (Felbertal), Wasserfall des Tauernbachs am Hintersee im Felbertal, bei Mittersill im Pinzgau, Salzburg
 Schleierfall (Hintertux), Wasserfall des Weitentalbachs bei Hintertux im Tuxertal, Tirol
 Schleierfall (Schladming), Wasserfall eines namenlosen Gerinnes bei der Gollinghütte bei Schladming, Schladminger Tauern, Steiermark